Adolf Fredrik kan syfta på:

 Adolf Fredrik  (1710–1771), svensk kung mellan 1751 och 1771
 Adolf Fredriks skola, en musikskola
Adolf Fredriks gosskör
Adolf Fredriks flickkör
Adolf Fredriks kammarkör
Adolf Fredriks kyrka, en församlingskyrka i Adolf Fredriks församling i Stockholms stift.
Adolf Fredriks Bachkör
Adolf Fredriks ungdomskör

Se även 
 HMS Adolf Fredrik – flera fartyg
 Fredrik Adolf – svensk prins och hertig av Östergötland